Okręty US Navy o nazwie USS "Amphitrite", pochodzącej od morskiej bogini Amphitrite pochodzącej z greckiej mitologii:

 Pierwszy "Amphitrite" był monitorem przemianowanym z Tonawanda w 1869.
 Drugi "Amphitrite" był monitorem zwodowanym w 1883, przyjętym do służby w 1895, i będącym w służbie w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Wycofany ze służby w 1919, był używany jako pływający hotel i pływający dom, złomowany w 1952.
 Trzeci "Amphitrite" (ARL-29) okrętem remontowym barek desantowych przyjętym do służby w 1945 i pozostającym w służbie do 1947

Amphitrite